W Polsce
 Jelna – wieś w woj. małopolskim, w pow. nowosądeckim, w gminie Gródek nad Dunajcem 
 Jelna – wieś w woj. podkarpackim, w pow. leżajskim, w gminie Nowa Sarzyna
 Jelna – gromada

 Na Białorusi
 Jelna – dawna miejscowość, obecnie położona w obwodzie grodzieńskim, w rejonie lidzkim, w sielsowiecie Honczary
 Jelna – wieś w obwodzie grodzieńskim, w rejonie lidzkim, w sielsowiecie Trzeciakowce
 Jelna – wieś w obwodzie grodzieńskim, w rejonie szczuczyńskim, w sielsowiecie Szczuczyn

 W Rumunii
 Jelna – wieś w okręgu Bistrița-Năsăud, w gminie Budacu de Jos